Dall’Asta (Schreibweisen auch Dall’ Asta, dall’ Asta) ist der Name von

 Matthias Dall’Asta (* 1963), deutscher Philologe
 Eberhard Dall’Asta (* 1940), deutscher Politiker